Арсений Константинович Хашба (1900, с. Пакуаш, Кодорский участок — 8 февраля 1938) — абхазский языковед, общественный деятель, первый директор АбНИИка (ныне АбИГИ), 1931—1938.

Биография 
Хашба родился в 1900 году в селе Пакуаш. В 1912 году он окончил Пакуашскую церковно — приходскую школу. В 1914 году поступил в Очамчирское высшее начальное училище, а через четыре года в Сухумскую учительскую семинарию, по окончании которой работал учителем в селах Гул и Ткуарчал.

С установлением советской власти в Абхазии А. К. Хашба активно включается в общественную жизнь, ведёт культурно -просветительскую работу среди населения, организовал комсомольскую ячейку и руководит кружком политграмоты.

Научная работа 
В 1928 году будучи студентом Ленинградского Государственного университета Арсений Хашба ездит на Северный Кавказ для изучения абазинского, адыгейского, кабардинского языков. Курс абхазского языка А. К. Хашба читал выдающийся учёный -языковед, неутомимый исследователь абхазского, армянского и других кавказских языков, академик Н. Я. Марр. В том же 1928 году, Хашба А. К.вместе с проф. А. Н. Генко в течение нескольких месяцев находился в Абхазии для сбора языкового, фольклорного, этнографического и других материалов, которые являются одной из ранних фиксаций устного народнопоэтического творчества абхазов.

В 1928 году была издана одна из лучших работ Н. Я. Марра по абхазскому языку -«Абхазо-русский словарь», составленный на основе материалов, собранных самим автором во время его неоднократных экспедиционных поездок по районам Абхазии, начиная с 1912 года. Слушателям яфетического семинара при Ленинградском восточном институте А. К. Хашба и В. И. Кукба было предложено К. Д. Дондуа составит указатель к «Абхазо -русскому словарю» Н. Я. Марра, который перерос в маленький обратный словарь. В том же году выходит «Русско — абхазский обратный словарь», А. К. Хашба и В. И. Кукба под редакцией К. Д. Дондуа, который и до сих пор сохраняет свои неоспоримые научные качества и является образцовым.

В этот период А. К. Хашба упорно овладевал немецким, грузинским и другими языками.

По окончании Ленинградского университета А. К. Хашба был оставлен при университете, был принят аспирантом Яфетического института по рекомендации Н. Я. Марра и был его аспирантом. А. К. Хашба слушал лекции акад. Н. Я. Марра, И. И. Мещанинова, проф. А. Н. Генко, К. Д. Дондуа по различным аспектам языкознания и конкретным кавказским языкам.

Завершив курс аспирантуры и защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата общественных наук, в 1932 году А. К. Хашба возвращается в Абхазию и назначается директором АбНИИка, позднее переименованного в институт абхазской ы им.акад. Н. Я. Марра грузинского филиала АН СССР (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований нм. Д. И. Гулна AHA — АбИГИ). А.Хашба — доцент Сухумского Госпединститута по совместительству, где читает лекции по общему языкознанию и абхазскому языку.

А. К. Хашба ведёт научно — организационную и общественную работу, является председателем секции научных работников Абхазии, член комитета терминологии и орфографии при НКП АССР Абхазии. В 1934 году избирается членом исполкома Сухгорсовета депутатов трудящихся. В 1935 году он член АбЦИка.
Много труда и сил вложил А.Хашба в подготовку и издание сборника Н. Я. Марра «О языке и истории абхазов», вышедшего в 1936 году в Сухуме под редакцией акад. И. И. Мещанинова.

Другая работа А. К. Хашба «О принципах построения единой орфографии абхазского языка» опубликованная в 1934 году, примыкает к серии его статей, посвященных становлению и развитию абхазского литературного языка".

А. К. Хашба уделял значительное внимание вопросам усовершенствования и развития абхазского литературного языка, вопросам взаимоотношения его с диалектами. Об этом свидетельствует его статья «Народный язык и литературный язык, опубликованная в 1935 году».

Следует назвать и другие статьи А. К. Хашба «Пассивная конструкция абхазского переходного глагола» (напечатана на немецком языке); «Очерк по истории абхазской письменности» (до 1917 года тр. АбНИИК, вып.1., Схуми, 1934); Абхазский язык (материалы по абхазской грамматике); Русско — абхазский общественно — политический терминологический словарь. Сухум, 1935. Абхазские сказки, Сухуми, 1935. А8суа лаку6ъа, Айъа, 1936. «К вопросу о создании письменности для абазин Северного Кавказа», 1931 г., г. Ленинград и др.

В историю изучения абхазского языка А. К. Хашба внёс большой вклад. Следует отметить, что большинство наиболее зрелых работ, относящиеся с последним годам его жизни в основном утеряны.

Расстрел 
А. К. Хашба не удалось завершить начатие исследования, придать реальные очертания творческим замыслам. Его жизнь трагически оборвалась в конце 30-х годов XX в. Постановлением бывшей тройки по НКВД ГССР Хашба Арсен Константинович, был подвергнут расстрелу в 1938 г.

Хашба А. К. признавался виновным в том, что будучи членом «Лакобовской», а затем «Агрба» контрреволюционной организации проводил контрреволюционную работу в бытность директором института. Как видно из материалов дела, «Хашба А. К. привлекался к уголовной ответственности необоснованно по сфальсифицированным работниками НКВД Абхазской АССР материалам. Их показания не внушают никакого доверия. Одно то, что Хашба А. К. интересовался вопросом родства абхазов с горцами, отмечается в „Постановлении № 1/82 Президиума Верховного суда Абхазской АССР, — не усматривает признаков к/ор преступления“.

„Торможение алфавита“ на основе грузинского шрифта также предосудительного ничего не содержит», — подчёркивается в Постановлении Президиума Верховного суда Абхазской АССР.

Как известно из статьи профессора С. З. Лакоба «Арсен Хашба — в документах сталинских спецслужб», опубликованный в «Абхазоведении» в 2000 году (с.136/137), речь идёт о переводе абхазского алфавита на грузинскую графическую основу, когда в 1937 году Арсен Хашба и его работники института отнеслись к переходу на грузинский алфавит резко отрицательно. А.Хашба входил в так называемый «Абхазский комитет нового латинизированного комитета», который возглавлял сначала Н.Лакоба, а позже бывший Нарком просвещения также репрессированный, Баграт Зантария.

По делу под кодовым названием «Каратели» также упоминается имя директора Абхазского института Арсения Константиновича Хашба. Полное название этой организации звучит следующим образом: «Следственные материалы по делу контрреволюционной буржуазно — националистической организации в Абхазии». По делу «Каратели» о черкесской организации в Абхазии Арсен Хашба проходит как один из главных идеологов движения за создание Горской республики. (С. З. Лакоба «Арсен Хашба — в документах сталинских спецслужб». «Абхазоведение». История, археология, этнология, 2000.С.137.)

Совершенно неслучайно и в 1947 году появилась обширная "Справка о контрреволюционно — националистическом движении в Абхазии, за подписью министра МГБ Абхазии генерал-майора Гагуа.

"ИАКАН, ныне АбНИИ, говорится в справке госбезопасности, — где директором был…Хашба Арсений и где сгруппировались в качестве «научных» сотрудников Ашхацава СМ., Маргания Владимир, Чанба Самсон, Агрба Захарий, Дзидзария Георгий, Шакрыл Константин, Кукба Виктор и другие — институт, который должен был заниматься вопросами культуры, трактовал этот вопрос в свете буржуазного национализма. В тематическом плане института, не было ни одной темы, которая касалась бы взаимоотношений абхазской и грузинской культуры. Зато в планах института имелись такие темы, как «Взаимоотношения абхазского языка с убыхским и черкесским» (исполнитель А.Хашба) и «Турецкие элементы в абхазском языке» (исполнитель Шакирбай Г. З., проживающий в г. Сухуми, нигде не работает). Научные командировки в Тбилиси игнорировались. Органической связи с научными кругами с Тбилиси у института не было. Зато С.Ашхацава имел командировку в 1936 году в Краснодар (к черкесам). В.Кукба ездил в командировку в Турцию (в 1929—1930 гг.), добивался командировки в Турцию и А.Хашба в 1934—1935 гг. (Указ.сочин., с.136-137).

Реабилитация 
Хашба реабилитирован 31.12.1956 Президиумом Верховного суда Абхазской АССР, в соответствии с ч.2.ст.1 — 1 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».

Примечания 

Реабилитированные в СССР
Филологи Абхазии